Barrington peut désigner :

Toponyme

Barrington (Afrique du Sud)

Barrington (Cambridgeshire)
 Barrington (Gloucestershire)
 Barrington Park, maison de campagne qui s'y trouve
 Barrington (Somerset)

Barrington, Ville de Nouvelle-Galles du Sud

Barrington (Nouvelle-Écosse)
 Barrington (Québec)

Barrington désigne l'île de Santa Fe aux Galapagos.

Barrington (Illinois)
 Barrington (New Hampshire)
 Barrington (New Jersey)
 Barrington (New York)
 Barrington (Rhode Island)

Barington est une banlieue de la cité de Christchurch dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Patronyme 

 Margaret Barrington (1896-1982) écrivaine et journaliste irlandaise ;
 Merrill Edwin Barrington (1920-1965), homme politique fédéral canadien ;
 William Barrington,  vicomte Barrington (1793–1867), homme d'affaires et politicien britannique.

Voir aussi 
 Great Barrington, Massachusetts, États-Unis d'Amérique ;
 la déclaration de Great Barrington, une lettre ouverte libertarienne prônant une stratégie d'immunité grégaire contre la maladie à coronavirus 2019.